Campoplex pusillus (Gupta & Maheshwary), een gewone sluipwesp
 Campoplex pusillus (Ratzeburg), een gewone sluipwesp